Борис Даниилович Филановский (род. 19 декабря 1968, Ленинград) — российский композитор, поэт.

Биография 
Учился в Музыкальном училище имени Римского-Корсакова у Сергея Белимова. В 1995 окончил Санкт-Петербургскую консерваторию у Бориса Тищенко. В 1992−1997 годах занимался на Всероссийских семинарах для молодых композиторов в Иваново у Сергея Беринского. В 1998 г. стажировался в IRCAM. Член группы композиторов «Сопротивление материала». Член Союза композиторов России.

С 2005 выступает как экстремальный вокалист/чтец, в этом качестве сотрудничал с eNsemble Про Арте, Шенберг-ансамблем, Ансамблем 2e2m, KNM Berlin, Теодором Курентзисом, Кириллом Серебренниковым.

С 2013 живёт в Берлине.

Творчество 
С 2000 художественный руководитель eNsemble Института Про Арте.

Автор проектов «Пустота в клетку», «Семь слов. Йозеф Гайдн и Группа авторов», «Турне вокруг Турнейской мессы», «Немецкий сезон», «Пифийские игры» (ежегодные соревнования композиторов) и других.

В сентябре 2003 заменил Луи Андриссена, проведя в СПб Консерватории мастер-класс для молодых композиторов с оркестром De Volharding.

С 2003 инициатор программы Института Про Арте «Новые музыкальные технологии» (саунд-дизайн, live electronics).

В марте 2005 был финалистом Third International Competition for Composers (Сеул).

В сентябре-октябре 2006 — резиденция в Djerassi Resident Artists Program. Член Группы композиторов Сопротивление Материала (СоМа).

Опера «Сверлийцы. Увертюра. Окончание» (часть оперного сериала) с успехом идёт в Электротеатре с середины 2015 года, собирая полный зал. Номинация на «Золотую Маску 2016» за лучшую работу композитора.

В ноябре 2018 года оратория «Пропевень о Проросли Мировой» на текст Павла Филонова была с большим успехом исполнена ГАСО под управлением Владимира Юровского на московском фестивале «Другое пространство» и высоко оценена критикой.

В апреле 2019 запустил проект Direct music, ломающий традиционные рамки коммуникации композитора и общества: мини-заказы на музыку от любого человека.

Крупные музыкальные сочинения 
 Seemphony для оркестра
 Пропевень о Проросли Мировой для солистов, хора и оркестра (текст: Павел Филонов)
 Три четыре, лирические сцены не для театра (текст: Лев Рубинштейн)
 Сверлийцы II, опера (текст: Борис Юхананов)
 Scompositio (текст: документальный)

Сочинения для необычных составов 
 Collectivision для 7 губных гармоник и аккордеона
 Cantus with cleansing для 7 балканских гусляров (текст: Евгений Осташевский)
 Tristans Liebestod und Nachspiel для трёх исторических роялей разных эпох
 La Machine Fleuve для 20 музыкальных шкатулок и велосипедиста
 Voicity, опен-эйр/посвящение Арсению Авраамову, для строительной и военной техники, транспорта и саунд-проекции

Книги

Достижения 
 Победитель конкурса IRCAM Reading Panel’97
 Лауреат Irino Prize (Токио, 2003)
 Стипендиат Берлинской программы для деятелей искусств (2013—2014) / Berliner Künstlerprogramm des DAAD

Проект direct music 
Direct music стартовала в апреле 2019 и на сегодня является единственным p2p проектом в области музыки. В рамках Direct music любой может заказать композитору пьесу для себя или другого человека на одну или более страниц А4, она будет иметь заглавие из порядкового номера и имени. Кроме того, любой может завести в музыкальном банке свой счёт и пополнять его; соответственно будет расти и его именное сочинение. Стартовая цена страницы 100 евро, она регулярно повышается.

Произведения исполняли 
 eNsemble Института Про Арте
 MusicAeterna
 unitedberlin
 KNM Berlin
 ensemble mosaik
 Schoenberg Ensemble
 Orkest De Volharding и Юрьен Хемпел
 Avanti! Chamber Orchestra
 DoelenEnsemble и Ари ван Бек
 Московский ансамбль современной музыки
 Студия новой музыки Москва и Игорь Дронов
 Da Capo Chamber Players
 ensemble Intégrales
 Laterna Magica
 Уральский филармонический оркестр и Дмитрий Лисс
 Йон Стургордс
 Avanti! Chamber Orchestra и Сюзанна Мялькки
 Nieuw Ensemble и Отто Тауск
 Герри де Фриз
 Франсес-Мари Уитти
 Трио «А Бао А Ку» и Александр Маноцков
 Оркестр «СПб Камерата» и Александр Титов

Ссылки 
 Официальный сайт
 Boris Filanovsky facebook
 Boris Filanovsky soundcloud
 Boris Filanovsky youtube
 Колонки Бориса на сайте booknik.ru
 Куда делись мелодии? Как это вообще слушать? Алексей Мунипов и Борис Филановский отвечают Медузе на главные претензии к современной академической музыке
 Борис Филановский: «Отношение нельзя сымитировать», интервью Classical Music News
 Композитор Борис Филановский | «Я скорее модернист, чем архаик или постмодернист», видео-интервью на канале OstWest
 «Я — тепличное растение», интервью colta.ru

Примечания 

Композиторы России
Академические музыканты России
Поэты России